Alma se poate referi la:

Locuri 

România
Alma, localitate în Județul Sibiu, reședința comunei cu același nume
Alma Vii, un sat din Județul Sibiu

Canada

Alma, un mic sat în Ontario, Canada;
Alma, un oraș în Quebec, Canada;
Alma, un sat pescăresc din Golful Fundy.

Crimeea

Râul Alma. Pe cursul inferior al râului Alma sa desfășurat o bătălie de pe râul omonim din cadrul războiului Crimeii 20 septembrie, 1854;

Kazahstan

Alma-Ata ori Almatî, până de curând capitala Kazahstanului. Numele Alma-Ata se traduce prin "tătăl merilor". Aici se află zona de origine a mărului sălbatic (alma).

Noua Zeelandă

Alma, este o mică localitate din districtul North Otago;
Alma, râu din Noua Zeelandă.

Palestina

Alma, un sat din Palestina distrus în 1948 de războiul arabo-israelian.

Statele Unite

Alma, Arkansas
Alma, Colorado
Alma, Georgia
Alma, Illinois
Alma, Kansas
Alma, Michigan – aici funcționează Colegiul Alma
Alma, Missouri
Alma, Nebraska
Alma, New York
Alma, Texas
Alma, Wisconsin
Alma, Buffalo County, Wisconsin
Alma, Jackson County, Wisconsin
Alma Center, Wisconsin

Altele 
ALMA (radiotelescop), acronim pentru Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, radiotelescop din Chile.
Alma, ori malus sieversii, strămoșul mărului;
"Alma" este cuvântul spaniol pentru suflet;
Alma este numele mongol pentru omul sălbatic;
Alma-0 un limbaj de programare;
Cartea lui Alma, parte a Cărții lui Mormon;
Alma Awards – premiu american pentru artiștii latinos ;
Alma mater – în limba latină mama care hrănește, termen folosit în zilele noastre în mediile academice.
Alma Gluck (1884 - 1938), soprană americană.
Almah cuvânt ebraic al cărui înțeles a stârnit controverse teologice

Vezi și 
Almaș